Натуральне число 624
 624 рік до нашої ери
 624 рік нашої ери